Remembrance – film del 1922 diretto da Rupert Hughes
Remembrance – film del 1982 diretto da Colin Gregg
Remembrance – film tv del 1996 diretto da Bethany Rooney
Remembrance – cortometraggio del 2008 diretto da Jason Morillo
Remembrance – film del 2011 diretto da Anna Justice